Micropanchax är ett släkte av fiskar. Micropanchax ingår i familjen Poeciliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Micropanchax